Собрање може бити:

 Федерална скупштина Руске Федерације, народно представништво и највиши представнички и законодавни орган у Русији;
 Народно собрање Републике Бугарске, врховни државни орган у Бугарској;
 Собрање Републике Северне Македоније, највиши законодавни и уставотворни орган Северне Македоније.
 Врста цигарета.